Пуй — многозначный термин:

 Пуй — аул в Джейрахском районе Республики Ингушетия, в Средние века — башенный город.
 Пуй — коммуна в округе Хунедоара Румынии.
 Пуй — село, административный центр одноимённой коммуны.
 Пуй, Люка — французский профессиональный теннисист.
 Пуй — одно из прозвищ российского президента Владимира Путина.